Вид може да се отнася за:

 Вид (биология) – основна единица в класификацията на организмите,
 Графство Вид – историческа територия на Свещената римска империя,
 Вид (река) – река в Германия
 разновидност
 Вид на глагола, например глаголи от свършен или несвършен вид.